Magnus Lundberg kan avse:

Magnus Lundberg (svensk politiker) (1820–1912), en svensk borgmästare och riksdagsman
Magnus Lundberg (åländsk politiker) – en åländsk politiker (centerpartist)
Magnus Lundberg (svensk kyrkohistoriker) (1972-)